Ша́й Ла́в (; настоящее имя Шила́ф Патри́ция Блу́мберф Альби́но , род. 27 ноября 1978 года) — немецко-американская эротическая фотомодель, порноактриса и порнорежиссёр сицилийско-пуэрто-риканского происхождения.

Биография 
Лав родилась в городе Висбадене, Западная Германия, где проходил службу её отец в составе американской армии. Когда ей было 7 лет, её родители вместе с ней и ещё пятью дочерьми переехали в Нью-Хейвен, Коннектикут. В 16 лет она окончила школу, а позже получила степень бакалавра и две магистерских. Она также является сертифицированным аудитором.

Лав пришла в порноиндустрию в 2003 году и с тех пор приняла участие в почти 400 фильмах, практически ни от чего не отказывалась — активно снималась в сценах на гетеросексуальную, транссексуальную, бисексуальную и лесбийскую тематику. С 2004 года она также выступает в качестве режиссёра и продюсера. В 2006 году она основала агентство талантов «Adult Talent Managers» и подписала нескольких известных актрис, таких как Мемфис Монро и Лиза Дэниелс. Кроме девушек её агентство также представляло гей-актёров.. В 2010 году она объединилась с агентством «A List Talent», а в 2013 году продала свою часть бизнеса своему партнёру Марку Шечтеру. 11 сентября 2014 года Лав объявила об открытии нового агентства талантов «The VIP Connect».

Ей принадлежит ночной клуб в Колорадо-Спрингс «13 Pure», который она вместе со своим компаньоном открыла в январе 2008 года.

Шай основала и управляет компанией «Money Love Success», которая занимается организацией семинаров и индивидуальных консультаций, а также продаёт собственные книги о знакомствах и финансах.

Личная жизнь 
Шай Лав является бисексуалкой. Замужем за продюсером Эриком Хантером, в семье двое детей. В 2007 году в интервью изданию «Gamelink» Лав рассказала, что с законным супругом у неё фактически свободные отношения, но, правда, лишь в одностороннем порядке. Она призналась, что испытывает удовольствие, снимаясь с другими женщинами в лесби-фильмах и отметила, что и в повседневной жизни ей всегда нравились представительницы своего пола. Она свободно проводит с девушками свой досуг, например, часто отдыхая в женских стриптиз-клубах. Но в то же время своему мужу Шай позволяет расслабиться таким образом лишь в её присутствии. Также она отметила, что с мужем, как с представителем мужского пола, это были всего третьи настоящие любовные отношения за всю её жизнь.

Избранная фильмография 

 Ass Pounders 1 (2003)
 Assficianado 5 (2003)
 Big Wet Asses 2 (2003)
 Busty Beauties 10 (2003)
 Can I Be Your Whore (2003)
 Couples (2003)
 Double Decker Sandwich 3 (2003)
 Double Indulgence 2 (2003)
 Get a Load of This (2003)
 Liquid (2003)
 Screw My Wife Please 38 (She’s Off The Wall) (2003)
 Sole Man 1 (2003)
 Titty Fuckers 7 (2003)
 Tongue in Cheeks (2003)
 18 Legal And Latin 1 (2004)
 About Face 1 (2004)
 Anal Retentive 2 (2004)
 Anal Trainer 7 (2004)
 Appetite For Ass Destruction 1 (2004)
 Art Of Anal 1 (2004)
 Ashton’s Auditions 2 (2004)
 Ass Brand New 2 (2004)
 ATM Machine 4 (2004)
 Bangladesh Booty 1 (2004)
 Big Shootout (2004)
 Bitch 1 (2004)
 Built For Sex 1 (2004)
 Busty Beauties 13 (2004)
 Butt Busters 1 (2004)
 Can You Be A Pornstar? 3 & 4 (2004)
 Collector (2004)
 College Guide To Anal Sex (2004)
 Cream Filled Holes 2 (2004)
 Cum Swappers 1 (2004)
 Cum Tales (2004)
 Cumstains 3 (2004)
 Desperate Wives 1 (2004)
 Devil’s Playground (2004)
 Dirty Dave’s Sugar Daddy 24 (2004)
 Disturbed 2 (2004)
 Double Penetration 1 (2004)
 Dripping Wet Sex 9 (2004)
 Eager Beavers 7 (2004)
 Edge (2004)
 Flash 1 (2004)
 Fresh New Faces 3 (2004)
 Fresh Porn Babes 6 (2004)
 Girl Next Door 2 (2004)
 Girls Home Alone 21 (2004)
 Glazing The Baby Dolls (2004)
 Groupie Love (2004)
 Headsprung (2004)
 Hot And Spicy Latinass 2 (2004)
 I Cream On Genie 1 (2004)
 I Survived A Rodney Blast 2 (2004)
 Internal Explosions 3 (2004)
 Jack’s Playground 10 (2004)
 Jenna’s Juicy (2004)
 JKP Hardcore 4 (2004)
 Juggies 1 (2004)
 Just My Ass Please 2 (2004)
 L’affaire (2004)
 Latin Car Show Queens (2004)
 Latin Fantasies (2004)
 Les Perversions 3 (2004)
 Lipstick Erotica (2004)
 Love Sucks (2004)
 Maximum Thrust 4 (2004)
 Miss JKP 2005 (2004)
 Monica Mayhem Restrained (2004)
 Nasty Girls Do Nasty Things (2004)
 North Pole 49 (2004)
 Nut Busters 4 (2004)
 Nymph Fever 9 (2004)
 Overload (2004)
 Panty Raid (2004)
 Psycho Love (2004)
 Pussy Foot’n 11 (2004)
 Pussy Party 2 (2004)
 Pussy Playhouse 7 (2004)
 Quick Draw (2004)
 Riveted Rectums (2004)
 Rock Hard 1 (2004)
 Scene Study (2004)
 School Of Porn (2004)
 Screw My Husband Please 5 (2004)
 Shove It Up My… 1 (2004)
 Shy Love’s Stocking Tease (2004)
 Sizzling Hot Tamales 2 (2004)
 Sole Man (2004)
 Stick It 2 (2004)
 Stocking Stuffers 1 (2004)
 Stop My Ass is On Fire 11 (2004)
 Strip Tease Then Fuck 3 (2004)
 Tales From The Script 3 (2004)
 Teen Latin Dolls 1 (2004)
 Top Notch Anal Bitches (2004)
 Twat Squad (2004)
 Two Chicks And A Cock (2004)
 Undressed And Oversexed (2004)
 Valley Girls 2 (2004)
 Vanilla Cream Pies (2004)
 Virtual Pleasure Ranch (2004)
 Watch Me Eat My Creampie 1 (2004)
 Winkers 1 (2004)
 Wired To Cum (2004)
 Xvision 1 (2004)
 Young Girls' Fantasies 6 (2004)
 12 Nasty Girls Masturbating 2 (2005)
 31 Flavors (2005)
 A Day In the Life (2005)
 AGP: All Girl Protection (2005)
 All Anal No Bullshit (2005)
 Anal Addicts 20 (2005)
 Anal Haven (2005)
 Anal Impact 1 (2005)
 Anal POV Sluts 1 (2005)
 Anal Vixens (2005)
 Ass Watcher 3 (2005)
 Assfensive 3 (2005)
 Babes Illustrated 15 (2005)
 Big Gulps 1 (2005)
 Big Sausage Pizza 5 (2005)
 Big Tit Anal Whores 1 (2005)
 Bitch 2 (2005)
 Blow Me 1 (2005)
 Bottom Feeders (2005)
 Busty Beauties 17 (2005)
 Caliente (2005)
 Chasing Reality Again (2005)
 Cum Greed (2005)
 Cum on My Latin Tongue 1 (2005)
 Cumstains 6 (2005)
 Dangerous Curves (2005)
 Deported Tres Equis XXX Spicy Latinas (2005)
 Desperate (2005)
 Dirty Little Devils 3 (2005)
 Doc MaCock (2005)
 Double D POV 1 (2005)
 Double Impact 3 (2005)
 Dream (2005)
 F My A 1 (2005)
 Fans Have Spoken 11 (2005)
 Fanta-Sin (2005)
 Fem Sonata (2005)
 Get Luckier (2005)
 Girls Hunting Girls 3 (2005)
 Girls Hunting Girls 7 (2005)
 Hand Job Hunnies 8 (2005)
 Hardcore and Barely Legal Latinas 1 (2005)
 Her First Anal Sex 2 (2005)
 Hind Sight is 20/20 (2005)
 Hook-ups 8 (2005)
 Hook-ups 9 (2005)
 Huge Rack Club 1 (2005)
 Intimate Secrets 4 (2005)
 It’s Your Wife 2 (2005)
 Janine’s Got Male (2005)
 Jenna’s Favorite Fantasies (2005)
 Jessica Jaymes Loves Cock (2005)
 Latin Adultery 1 (2005)
 Latina Cum Queens 1 (2005)
 Lusty Latinas (2005)
 Meet The Fuckers 1 (2005)
 More Than A Handful 14 (2005)
 Nasty Hard Sex 4 (2005)
 Nina Hartley’s Guide to Erotic Bondage (2005)
 Nina Hartley’s Guide to Threesomes: Two Girls and a Guy (2005)
 Nut Busters (2005)
 Oral Fantasies 5 (2005)
 Playful Exotic Bottoms (2005)
 Pop 3 (2005)
 Pros 2: High Dollar Baller$ (2005)
 Put It Wherever 1 (2005)
 Reckless (2005)
 Reel Girlfriends (2005)
 Rich Girls Gone Bad 2 (2005)
 Road Trixxx 3 (2005)
 Rock Hard 2 (2005)
 Rub My Muff 2 (2005)
 Sack the Wetback (2005)
 School Of Hardcore (2005)
 Scorpio Rising (2005)
 Sex Thriller (2005)
 Sex Trek: Charly XXX (2005)
 She’s Got Mad Skillz (2005)
 Shy Love (2005)
 Shy Love’s Cum Play With Me (2005)
 Skin 1 (2005)
 Soloerotica 6 (2005)
 Spice Hotel (2005)
 Strap-On Divas (2005)
 Strap-On Toyz (2005)
 Suckers 8 (2005)
 Super Divas Diary (2005)
 Swap The Pop 2 (2005)
 Taboo 3 (2005)
 Taboo 6 (2005)
 Taco Shop 2 (2005)
 Tear Jerkers 1 (2005)
 Tits Ahoy 2 (2005)
 Trisha’s Bitches 2 (2005)
 Up Skirt Cam Girls (2005)
 Viva Las Latinas (2005)
 Wicked Sex Party 7 (2005)
 Wild in Vegas (2005)
 Women On Top Of Men 1 (2005)
 X The Series 3: Internal (2005)
 Young Latin Ass 2 (2005)
 18 and Fresh 4 (2006)
 American Bi 1 (2006)
 Anally Yours… Love, Jenna Haze (2006)
 Aria’s Sexxx Training Camp (2006)
 Ass Jumpers 2 (2006)
 Asstravaganza 2 (2006)
 Bad Habits 1 (2006)
 Beautiful Couples (2006)
 Bi-Back Mountain (2006)
 Brawlers (2006)
 Britney Rears 2: I Wanna Get Laid (2006)
 Busty Beauties: 20th Anniversary Special Edition (2006)
 Chasey’s Lipstick Lesbians (2006)
 Christmas in Memphis (2006)
 Cum on My Latin Tongue 2 (2006)
 Cum on My Pussy (2006)
 Eric Hunter’s Hunted 1 (2006)
 Eric Hunter’s Hunted 2 (2006)
 Fashion Underground (2006)
 Fetish Factory 1 (2006)
 Fucked At Home (2006)
 Girls of Amateur Pages 11 (2006)
 Gunned Down (2006)
 Heidi Spice 2 (2006)
 Hellfire Sex 4 (2006)
 House Sitter (2006)
 Housewife 1 on 1 4 (2006)
 I Love Katsumi (2006)
 Latin Hellcats 3 (2006)
 Latin Love Dollz (2006)
 Latin Sinsations (2006)
 Latin Spice (2006)
 Latina Fuckholas 2 (2006)
 Licking Pussy 12 Ways 1 (2006)
 Love is Blue (2006)
 Malibu’s Most Latin 2 (2006)
 Meat My Ass 1 (2006)
 MyXXXPornSpace.com (2006)
 Picture Perfect (2006)
 Pole Position POV 2 (2006)
 Porn Fidelity 6 (2006)
 Postcards From The Bed (2006)
 POV Centerfolds 3 (2006)
 POV: For Your Eyes Only (2006)
 Private Fantasies 4 (2006)
 Put It Wherever 2 (2006)
 Red Corset (2006)
 Rock Hard 3 (2006)
 Sex Dance Fever (2006)
 Sex Therapy 2 (2006)
 Sexpose' 2: Nikki Benz (2006)
 Shove It Up My… 3 (2006)
 Soloerotica 7 (2006)
 Squirting 101 10 (2006)
 Taboo 8 (2006)
 That 70s Ho (2006)
 Up’r Class 3 (2006)
 Vicious POV Slutz (2006)
 What’s Up Her Ass 2 (2006)
 8th Street Latinas 2 (2007)
 8th Street Latinas 4 (2007)
 Bi Accident 2 (2007)
 Chin Knockers 2 (2007)
 Coming Out: A Bisexual Tale (2007)
 Dolores of my Heart (2007)
 Girls on Guys (2007)
 Hot Sauce 3 (2007)
 House Of Ass 5 (2007)
 Hustler Hardcore Vault 2 (2007)
 Impassioned (2007)
 Jack’s POV 6 (2007)
 Latina Flavor 3 (2007)
 Lesbian Big Boob Bangeroo 9 (2007)
 Loca Latina Sluts 1 (2007)
 Look Who’s Watching (2007)
 Memoirs of a Madame (2007)
 Mope Squad 2 (2007)
 My Space 1 (2007)
 Farmers Daughters (2007)
 Neighbor Affair 4 (2007)
 Only in Your Dreams 1 (2007)
 Pantyhose Whores 1 (2007)
 Peter North’s POV 17 (2007)
 Playgirl: Sexual Sensations (2007)
 Lesbians Gone Wild 2 (2007)
 Share the Spunk 3 (2007)
 Skeeter Kerkove’s Girls Sodomizing Girls 2 (2007)
 Starlet Hardcore 2 (2007)
 Tea-bags And Tossed Salads (2007)
 Through Her Eyes (2007)
 Top Guns 7 (2007)
 Lipstick Lesbian Orgy (2007)
 10 Monster Mug Shots 2 (2008)
 Anal Sex 4 Dummys (2008)
 Anally Yours… Love, Brooke Haven (2008)
 AssOrama (2008)
 Auto Bang Sluts 4 (2008)
 Big Rack Attack 5 (2008)
 Border Patrol (2008)
 Busted 2 (2008)
 Busty Beauties: Flotation Devices (2008)
 Butt Licking Anal Whores 10 (2008)
 Chicks and Salsa 5 (2008)
 Diary of a MILF 9 (2008)
 Doll House 4 (2008)
 Farmer’s Daughters 1 (2008)
 Fucked Up Facials 2 (2008)
 Fucked Up Handjobs 2 (2008)
 Lipstick Lesbian Orgy (2008)
 Naughty Co-Ed Caper (2008)
 No Boys No Toys 2 (2008)
 Perversions 2 (2008)
 Provocative Passion (2008)
 Real Wife Stories 1 (2008)
 Romancing the Butthole (2008)
 Sensual Ecstasy (2008)
 Shifting Gears (2008)
 Spit Swappers 1 (2008)
 Strap-On Club 2 (2008)
 Throat Jobs 5 (2008)
 Young And Juicy Big Tits 5 (2008)
 Young MILF Titties (2008)
 Anally Yours… Love, Joanna Angel (2009)
 Ass Fanatic 6 (2009)
 Barefoot Maniacs 7 (2009)
 Big Tits at Work 6 (2009)
 Big Tits in Sports 1 (2009)
 CFNM Secret 2 (2009)
 Coed Cock Cravers 5 (2009)
 Crazy 4 Cougars (2009)
 Cream Girls (2009)
 Cumstains 10 (2009)
 Double Time (2009)
 Gabriella Fox: Foxxxy (2009)
 Lesbian Stories: Hillary Loves Jenna (2009)
 I Banged Your Sister In The Butt (2009)
 Internet All Stars (2009)
 Porn Stars…Ultimate Sex Partners (2009)
 Slutty Senoritas (2009)
 Watch Your Back 3 (2009)
 Wife Switch 6 (2009)
 XXX at Work 1 (2009)
 Young Latin Ass Allstars (2009)
 Chica Chica Bang Bang (2010)
 Attack Of The Great White Ass 4 (2010)
 Big Tits Boss 10 (2010)
 Couples Erotic Games 2 (2010)
 I Like To Watch (2010)
 Masters of Reality Porn 7 (2010)
 Orgy Sex Parties 11 (2010)
 Self Service Sex 1 (2010)
 Sunny Leone Loves HD Porn (2010)
 Victoria’s Dirty Secret (2010)
 Club Lil Jon (2011)
 Superstar Talent (2011)
 Vip Crew 1 (2011)
 Sex Starved MILFs 2 (2011)
 Backdoor Breeders (2012)
 It’s A Crazy Teen Gang Bang (2012)
 Porn Legacy (2012)

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 

 
 Interview in RogReviews.com
 XFANZ: Shy Love Tour Continues
 clickcaster.com, Shy Love interview
 Профиль на сайте AVN



Порнорежиссёры по алфавиту
Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Порнорежиссёры США
Эротические фотомодели
Члены Зала славы AVN